IPL je zkratka s několika významy:

 Intenzivní pulzní světlo  – zkratka z anglického pojmenování Intense Pulsed Light.
 Intermec Printer Language – programovací jazyk pro tiskárny Intermec pro štítky s čárovým kódem
 Informační procesní jazyk – zkratka z anglického pojmenování Information Processing Language. Viz Funkcionální programování
 Bootování – z anglického Initial program load
 Indian Premier League – Indická kriketová liga

Externí odkazy